Goodies kan avse

Goodies (album) – ett album av sångaren Ciara
Goodies (sång) – en låt från albumet ovan